NGC 4601 (другие обозначения — ESO 322-50, MCG -7-26-26, DCL 118, PGC 42492) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4601
Центавр (созвездие)